Stuntmannen kan syfta på:

 Stuntman – en person som under filminspelning ersätter skådespelare vid farliga moment
 Stuntmannen (film) – amerikansk film från 1980 i regi av Richard Rush, originaltitel: The Stunt Man
 Stuntmannen (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 1980-talet, originaltitel: The Fall Guy